Осипцов, Александр Николаевич:

 Осипцов, Александр Николаевич (1922—2012) — советский военный, полковник медицинской службы.
 Осипцов, Александр Николаевич (род. 1955) — советский и российский учёный-механик.